

Anno 
 177 o 177 a.C.

Codici 
 177  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Le Crès in Francia

Matematica 
 177 – numero

Videogiochi 
 177  – videogioco del 1986